Мышевское () — посёлок, входит в Шаргородский район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 17 человек. Почтовый индекс — 23508. Телефонный код — 4344. Занимает площадь 0,087 км². Код КОАТУУ — 525380506.

Местный совет 
23507, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Гибалівка, вул. Молодіжна, 4

Ссылки 
 Мышевское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Шаргородского района